Шернино — название нескольких населённых пунктов:
 Шернино — деревня в Поддорском районе Новгородской области.
 Шернино — деревня в Лесном районе Тверской области.